Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková hanno battuto in finale Betsy Nagelsen e Liz Smylie 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (quarti di finale)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (Campionesse)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Liz Smylie (finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (semifinali)
 Lori McNeil /  Robin White (semifinali)
 Bettina Bunge /  Gigi Fernández (terzo turno)

 Kathy Jordan /  Anne Smith (quarti di finale)
 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (primo turno)
 Anne Hobbs /  Candy Reynolds (terzo turno)
 Mary Lou Daniels /  Anne White (secondo turno)
 Jenny Byrne /  Patty Fendick (secondo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan /  Tine Scheuer-Larsen (primo turno)
 Beth Herr /  Alycia Moulton (secondo turno)
 Jo Durie /  Catherine Tanvier (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1987